Алексе́й Лашке́вич:
 Лашкевич, Алексей Николаевич (род. 1978) — белорусский баскетболист.
 Лашкевич, Алексей Филиппович — Георгиевский кавалер; полковник; 19 марта 1917.
 Лашкевич, Алексей Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8463; 26 ноября 1850.